Chiquitos puede referirse a:

El plural del diminutivo de chico (con varias acepciones)

La costumbre del chiquiteo (tomar chiquitos, ir o salir de chiquitos o a chiquitos y expresiones similares -a menudo se encuentra escrito, incluso en textos en castellano, con la convención ortográfica del euskera: txikitos-)
También conocidos como Minho y Jeongin de Stray Kids

Etnónimo
Tribu de los chiquitos o chiquitanos (indígenas de América del Sur)

Topónimos
Llanos de Chiquitos (región geográfica)
Misiones jesuitas de Chiquitos (una de las misiones jesuíticas de la provincia jesuítica del Paraguay, 1691-1767)
Gobierno político y militar de Chiquitos (demarcación histórica del  Virreinato del Río de la Plata), 
Provincia de Chiquitos (actual provincia de Bolivia)
San José de Chiquitos (localidad de dicha provincia)
Proyecto de departamentización de Chiquitos y Guarayos (proyecto de departamentalización en Bolivia)

Música
Los Chiquitos de Algeciras (Paco de Lucía y Pepe de Lucía)